Ацеродоны () — род рукокрылых из семейства крыланов. Обитают в лесах Юго-Восточной Азии и все находятся под угрозой. Являются близкими родственниками летучих лисиц (Pteropus). Род включает 5 ныне существующих и 1 недавно вымерший вид (хотя есть подозрения, что последний был просто популяцией гривастого ацеродона).

Виды 
 
 , или обыкновенный ацеродон
 
 
 † 
 , или ацеродон Макклота

Примечания 

Крылановые
Роды млекопитающих